Bar Buka, een vrouwencafé in Amsterdam
 Buka (eiland), een eiland in Papoea-Nieuw-Guinea
 Buka (Papoea-Nieuw-Guinea), een plaats op het eiland
 Buka (Pommeren), een plaats in het Poolse powiat Człuchowski in het woiwodschap Pommeren